Björn Eriksson kan avse:

 Björn Eriksson, en sagokung
 Björn Eriksson (ämbetsman) (född 1945), före detta rikspolischef
 Björn Eriksson (ishockeyspelare) (född 1975), svensk ishockeyspelare
 Björn Eriksson (läkare) (född 1967), generaldirektör för Läkemedelsverket

Björn Ericson kan avse:

 Björn Ericson (socialdemokrat) (1937–2012), socialdemokratisk riksdagsman
 Björn Ericson (scrabblespelare) (född 1982), svensk mästare i scrabble
 Björn Ericson (överåklagare)

Se även
 Björn Ericsson (1943–2018), svensk fotbollsspelare
 Björn Eriksen (1948–2005), svensk datatekniker och internetpionjär